Sparr ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried von Sparr (1593–1663), Obrist-Wachtmeister im Dreißigjährigen Krieg und Stadtkommandant von Hannover 
 Joachim Sparr (um 1525–1571), Ritter des Johanniterordens

 Karl Sparr (1860–1932), deutscher Lehrer und Genossenschafter
 Nikolaus von Sparr († 1684), Ritter des Deutschen Ordens
 Otto Christoph von Sparr (1599–1668), deutscher Feldmarschall
 Robert Sparr (1915–1969), US-amerikanischer Filmregisseur, Filmeditor und Drehbuchautor
 Rudolf Sparr von Greiffenberg († 1639), deutscher Amtmann
 Thomas Sparr (* 1956), deutscher Literaturwissenschaftler
 Ulrike Sparr (* 1957), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdHB

Sparr ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Sparr (Neukirchen), Gemeindeteil von Neukirchen (Niederbayern), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Spar (Begriffsklärung)
 Sparrer